Denkend aan Holland is de openingszin van het bekende gedicht Herinnering aan Holland (1936) van Hendrik Marsman.

De zin is meermaals hergebruikt, onder andere voor:

 Frans Kellendonklezing 2005, door Thomas Rosenboom 
 Denkend aan Holland (boek), een boekuitgave van deze lezing
 Denkend aan Holland (compositie), een muziekstuk van de Nijmegenaar Theo Hoek
 Marsmans gedicht in steen aan de Lekdijk in Wijk bij Duurstede, door Stef Stokhof de Jong
 Denkend aan Holland (tv-programma), een tv-programma van Omroep MAX met André van Duin en Janny van der Heijden